Reinemann ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Reinemann (* 1971), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Rolf Reinemann (1939–2023), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Toni-Luisa Reinemann (* 2001), deutsche Handballspielerin
Siehe auch:
 Reinmann